Борозе́нское () — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2024 человека. Почтовый индекс — 74152. Телефонный код — 5532. Код КОАТУУ — 6520981001.

В ходе вторжения России на Украину, Борозенское было оккупировано в марте российской армией. Освобождено 10 ноября 2022 года.

История
Борозенское — село, центр сельского Совета. Расположено в 24 км к юго-востоку от районного центра и в 33 км от железнодорожной станции Белая Криница на линии Снигиревка — Апостолово. Население — 2444 человека. Сельсовету подчинены села Кучерское, Пятихатки, Садок. На территории Борозенского размещена центральная усадьба совхоза «Більшовицький наступ», за которым закреплено 17 986 га сельскохозяйственных угодий, из них 15 922 га пахотной земли, орошается 913 га. Совхоз мясо-молочного направления, занимается также производством зерна и кормов. Подсобные предприятия — три завода по выработке травяной муки. Хозяйство является ежегодным участником ВДНХ СССР. В 1971 г. совхоз награждён орденом Ленина. За трудовые достижения 203 передовика совхоза отмечены правительственными наградами, в т. ч. орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного   Знамени, Дружбы народов — Герой Социалистического Труда директор совхоза Т. Н. Дядюн; орденом Ленина и Октябрьской Революции — доярка Е. С. Березанская (ныне пенсионерка), главный зоотехник, заслуженный зоотехник УССР В. А. Липисивицкий (пенсионер), управляющий отделением № 4 Н. М. Яцушко (пенсионер); орденами Ленина и Трудового Красного Знамени — главный агроном совхоза, заслуженный агроном УССР Н. М. Котляр; орденом Ленина — бригадир свинофермы В. А. Самойленко. управляющий отделением № 3 К. И. Рожук (ныне пенсионер), доярка А. С. Чхало, свинарка Л. Ф. Сидоренко (1927—1979 гг.), тракторист В. Ф. Кравец. кузнец Л. М. Голод (пенсионер), слесарь-ремонтник И. Е. Теребило (190S—1977 г.); также удостоены звания Героя Социалистического Труда председатель сельского Совета Г. Д. Остров, бригадир отделения № 4 совхоза Е. Н. Пелих (ныне пенсионерка), доярка Н. Ф. Палка, управляющий отделением № 1 В. П. Коржов.

В селе есть средняя школа (59 учителей и 576 учеников), консультационный пункт районной заочной средней школы, дом культуры с залом на 600 мест, дом пионеров с залом на 250 мест, филиал районной детской музыкальной школы, библиотека для взрослых с книжным фондом 16 тыс. экземпляров, детская библиотека с книжным фондом 8,2 тыс. экземпляров, участковая больница на 25 коек (16 медработников, в т. ч. 4 врача), аптека, ясли-сад на 160 мест, торговый центр, 3 магазина, столовая, дом быта, отделение связи, сберкасса, АТС на 130 номеров, автобусная станция, телеателье. Проложен водопровод (23,6 км). На учете в партийной организации состоят 140 коммунистов, в комсомольской — 250 членов ВЛКСМ. Партийная и комсомольская ячейки созданы в 1920 году. Село основано во второй половине XIX в. как монастырский хутор. Советская власть установлена в январе 1918 г. На фронтах Великой Отечественной войны защищали Родину 245 жителей села, 110 из них погибли, 130 — за боевые подвиги награждены орденами и медалями Союза ССР. В честь павших воинов-односельчан сооружен памятник. Установлен памятник В. И. Ленину. Вблизи Борозенского исследованы курганы с остатками погребений эпохи меди и бронзы (III—II тысячелетия до н. э.), скифов и кочевников XI—XIII вв.

В селе находится Свято-Ильинская церковь (УПЦ МП), которая принадлежит Новокаховской и Генической епархии Московской патриархии. Освящение храма было совершено 19 сентября 2009 года архиепископом Иосафом. День храма отмечают 2 августа, то есть в день святого пророка Илии. Грозный белобородый пророк Илия — повелитель дождей, грома и молний, разъезжающий на громыхающей колеснице и карающий неправедных. Настоятелем храма является протоиерей Владимир (Вилущак).

Местный совет 
74152, Херсонская обл., Великоалександровский р-н, с. Борозенское, ул. Мичурина, 12

Примечания

Ссылки 
 Борозенское на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Великоалександровского района